Зденєк Нойбауер (; *30 травня 1942, Брно) — чеський вчений, філософ та біолог. Професор у празькому Карловому університеті.

Важливіші праці 
 Nový areopág (1992)
 Přímluvce postmoderny (1994)
 Faustova tajemná milenka (1990)
 O cestách tam a zase zpátky (1990)
 Deus et natura (1999)
 O přírodě a přirozenosti věcí (1998)
 Golem a jiná vyprávění o podivuhodných setkáních (1998)
 Biomoc (2002) 
 O sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání (2004) 
 Skrytá pravda země - (spolu s Tomášem Škrdlantem) (2004) 
 Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu - (spolu s Jakubem Hlaváčkem) (2003)
 O svatém Františku aneb zrození ducha novověku (2006)
 O počátku, cestě a znamení časů (2007)

Чеські філософи
Чеські біологи
Персоналії:Прага